ЕтноОсінь - осіння частина фестивалю етносезонів, існує також ЕтноВесна, ЕтноЛіто, ЕтноЗима, що створений та ініційований мистецькою агенцією Територія А.

Засновники "Території А" та фестивалю "ЕтноЗима" - Анжеліка Рудницька та Олександр Бригинець.

Фестиваль поєднує у собі традиційне і сучасне. Він мандрує країною і зупиняється у найцікавіших та найзнаковіших місцях нашої країни.

2006 - «ЕтноОсінь: Зоряна осінь в Качанівці»

Фестивалі в Україні